Diepoltsdorf ist der Name folgender Orte:
 Diepoltsdorf (Simmelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Simmelsdorf, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Diepoltsdorf (Gemeinde Ostermiething), Ortschaft in der Marktgemeinde Ostermiething, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Diepoltsdorf ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Gugel von Brand und Diepoltsdorf, Patrizierfamilie aus Nürnberg
 Pömer von Diepoltsdorf, Patrizierfamilie aus Nürnberg